pobór – rodzaj podatku w I Rzeczypospolitej
 pobór do wojska